

Беттінген — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Беттінген — громада в кантоні Базель-Штадт